Penna Bianca – nome italiano del personaggio Disney Hiawatha
Penna Bianca – simbolo pacifista o di vigliaccheria
File:Cappello Alpino Ufficiali.jpg
 Penna Bianca – soprannome di diverse persone:
 Fabrizio Ravanelli – calciatore italiano
 Roberto Bettega – calciatore italiano
 Carlos Hathcock – militare statunitense
 Angelo Conterno – ciclista italiano